Paradiesbrunnen ist der Name mehrerer Brunnen:

 Paradiesbrunnen (Aachen)
 Paradiesbrunnen (Bischofswerda)
 Paradiesbrunnen (Frankfurt-Sachsenhausen)
 Paradiesbrunnen (Fürth)
 Paradiesbrunnen (Palermo)